Bernardo Casimiro Guillermo Federico Gustavo Enrique Eduardo de Lippe-Biesterfeld (en alemán, Bernhard Kasimir Wilhelm Friedrich Gustav Heinrich Eduard zur Lippe-Biesterfeld; Oberkassel, 26 de agosto de 1872-Múnich, 19 de junio de 1934) fue un miembro de la línea de Lippe-Biesterfeld de la Casa de Lippe. Es notable por ser el padre del príncipe Bernardo de Lippe-Biesterfeld, el príncipe consorte de la reina Juliana de los Países Bajos.

Biografía 

El príncipe Bernardo de Lippe, nacido como conde de Lippe-Biesterfeld en Oberkassel el 26 de agosto de 1872, fue el segundo hijo varón del conde Ernesto II de Lippe-Biesterfeld, regente (1897-1904) del Principado de Lippe, y de su esposa, la condesa Carolina de Wartensleben. Era un hermano menor del príncipe Leopoldo IV de Lippe, quien sucedió como príncipe reinante de Lippe en 1905. Siguió una carrera como soldado, sirviendo en el Ejército prusiano, alcanzando el rango de mayor.

El 4 de marzo de 1909, Bernardo contrajo matrimonio morganático con Armgard de Sierstorpff-Cramm. Antes de este matrimonio, a su esposa le fue concedido el título de "condesa de Biesterfeld" (Gräfin von Biesterfeld) el 8 de febrero de 1909. Ella y sus dos hijos, Bernardo y Aschwin, fueron creados "princesa (príncipe) de Lippe-Biesterfeld" (Prinzessin (Prinz) zur Lippe-Biesterfeld) el 24 de febrero de 1916 con estilo Alteza Serenísima, lo que llevó a sus hijos a una posición superior en la línea de sucesión, en donde hasta entonces ocupaban las últimas posiciones. El sufijo Biesterfeld fue revivido para remarcar el inicio de una nueva línea cadete. Tuvieron dos hijos:
Bernardo (29 de junio de 1911-1 de diciembre de 2004), casado en 1937 con Juliana de los Países Bajos; con descendencia.
Aschwin (13 de junio de 1914-14 de mayo de 1988), casado en 1951 con Simone Arnoux; sin descendencia.

Ancestros

Referencias 

Príncipes de Alemania
Casa de Lippe
Militares de Prusia
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XX
Nacidos en Bonn
Fallecidos en Múnich